() —  (летоисчисление), использовавшаяся в фашистской Италии. Назначение Бенито Муссолини премьер-министром в ходе марша на Рим, 29 октября 1922 года, являлось первым днём первого года, , . Календарь был создан в 1926 году и стал официальным в  (1927 году). Каждый год  назывался  () и сокращался как A. F. Многие памятники в Италии до сих пор носят даты .

Даты  часто состояли из григорианской даты и соответствующего года  римскими цифрами, что было частью присвоения римских символов . Год  иногда писался как ,  или сопровождался буквами E. F. Фашистским календарём намеревались заменить «буржуазный» григорианский календарь в итальянской общественной жизни настолько, что в 1939 году газетам было запрещено писать о дне Нового года.

Десятая годовщина марша на Рим, , была названа , что было отсылкой к древнеримским . Центральным элементом пропаганды к  была Выставка фашистской революции.

На большинстве территории Италии календарь прекратили использовать после падения фашистского режима в 1943 году (), но его продолжали использовать в марионеточной Республике Сало вплоть до смерти Муссолини в апреле 1945 года ().

Примечания 

Календарные эры
Итальянский фашизм